Gedenksteen Jan van Hoof (Waalbrug), door Jac Maris, onthuld op 18 september 1945
Gedenksteen Jan van Hoof (Joris Ivensplein), onthuld op 19 september 1945